Янссон () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Янссон, Аксель (1882—1909) — шведский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Янссон, Бёрье (род. 1942) — шведский шахматист, мастер ФИДЕ.
 Янссон, Виктор (1886—1958) — финский скульптор.
 Янссон, Густаф (1922—2012) — шведский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1952 года в марафоне.
 Янссон, Исак (род. 2002) — шведский футболист.
 Янссон, Карл (1846—1974) — финский художник.
 Янссон, Марлена (род. 1970) — шведская ориентировщица, трёхкратная чемпионка мира.
 Янссон, Микаэль (род. 1958) — шведский фэшн-фотограф и режиссёр.
 Янссон, Моника (род. 1960) — шведская кёрлингистка.
 Янссон, Оскар (род. 1990) — шведский футболист.
 Янссон, Понтус (род. 1991) — шведский футболист.
 Янссон, Рогер (род. 1943) — политик Аландских островов.
 Янссон, Руне (1932—2018) — шведский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
 Янссон, Сиркка Линнеа (более известна как Си́ркка Са́ри; 1920—1939) — финская киноактриса.
 Янссон, Туве (1914—2001) — финская писательница, художница.
 Янссон, Ульрик (род. 1968) — шведский футболист.
 Янссон, Хелена (род. 1985) — шведская ориентировщица, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Янссон, Хельге (1904—1989) — шведский легкоатлет.
 Хаммарштен-Янссон, Сигне (1882—1970) — шведско-финская художница, график, иллюстратор.

Составная фамилия 
 Аулин-Янссон, Йоран (род. 1961) — норвежский шахматист.

См. также